Primera División 1944 bezeichnet:

 Primera División (Argentinien) 1944
 Primera División (Chile) 1944
 Primera División (Uruguay) 1944
 Primera División de Costa Rica 1944
 Primera División 1943/44
 Primera División 1944/45